Istrian Spring Trophy 2017 var den 57. udgave af det kroatiske landevejscykelløb på halvøen Istrien. Løbet foregik i perioden 9. til 12. marts 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Matej Mugerli fra Amplatz-BMC, der vandt løbet for anden gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Samlede resultat

Eksterne henvisninger 
 

2017
UCI Europe Tour 2017